Газовый раствор:
 смесь газов;
 раствор жидкости или твёрдого вещества в сжатом газе.